Praia do Forte (Cabo Frio)
Praia do Forte (Florianópolis)
Praia do Forte (Itaparica)
Praia do Forte (Mata de São João)
Praia do Forte (Natal)
Praia do Forte (Praia Grande)
Praia do Forte (São Francisco do Sul)
Praia do Forte (Guarujá)

Forte